Mont Rond peut désigner :
 le mont Rond, un sommet du massif du Beaufortain, en France ;
 le mont Rond, un sommet du massif du Jura, en France ;
 le mont Rond, un sommet du massif du Mont-Cenis, en France ;
 le mont Rond, un sommet du Morvan, en France.

Voir aussi 
 
 Les Monts-Ronds
 Saint-Amand-Montrond